New Year's Smash 2021 fueron los especiales de televisión que se transmitió en vivo el 29 de diciembre de 2021 por el canal televisivo estadounidense TNT como episodios especiales de Dynamite y Rampage, desde el Daily's Place en Jacksonville, Florida. Siendo el segundo evento que se llevó a cabo en 2021, después de que el primero tuvo lugar en enero.

Producción 

En enero de 2021, All Elite Wrestling (AEW) realizó un especial de televisión de dos partes de Dynamite llamado New Year's Smash. El 8 de noviembre de 2021, el presidente de AEW, Tony Khan, confirmó que New Year's Smash regresaría en vivo el 29 de diciembre para Dynamite y un episodio de Rampage que se transmitiría grabado en la víspera de Año Nuevo. El episodio del 29 de diciembre marcó el episodio final de Dynamite en TNT; el programa se trasladó a TBS el 5 de enero de 2022, mientras que Rampage permanecerá en TNT. El evento volvió a AEW a su sede local de Daily's Place en Jacksonville, Florida ..

Resultados

Dynamite 29 de diciembre 
 Matt Hardy, Private Party (Isiah Kassidy & Marq Quen), y FTR (Cash Wheeler & Dax Harwood) (con Tully Blanchard) derrotaron a Christian Cage, Jurassic Express (Jungle Boy & Luchasaurus) y Lucha Bros (Penta El Zero M and Rey Fénix) (con Alex Abrahantes).
 Harwood cubrió a Cage después de un «Big Rig».
 Daniel Garcia y 2point0 (Matt Lee & Jeff Parker) derrotaron a Proud & Powerful (Santana & Ortiz) & Eddie Kingston.
 Lee cubrió a Santana con un «Roll-Up».
 Después de la lucha, Garcia y 2point0 atacaron a Santana, pero fueron detenidos por Chris Jericho.
 Wardlow (con Shawn Spears) derrotó a Colin Delaney.
 Wardlow cubrió a Delaney después de cuatro «Powerbomb Symphony».
 Después de la lucha, Spears atacó a Delaney.
 Jade Cargill (con Mark Sterling) derrotó a Thunder Rosa y avanzó a la final del Torneo por el Campeonato TBS de AEW.
 Cargill cubrió a Rosa después de un «Jaded».
 Después de la lucha, Rosa atacó a Cargill, pero fue detenida por Mercedes Martinez.
 Después de la lucha, Martinez y Cargill atacaron a Rosa, pero fueron detenidas por Ruby Soho.
 Adam Cole y ReDRagon (Bobby Fish & Kyle O'Reilly) derrotaron a Best Friends (Chuck Taylor, Trent Beretta & Orange Cassidy).
 O'Reilly cubrió a Berreta después de un «Chasing The Dragon».
 Durante de la lucha, The Young Bucks (Matt Jackson & Nick Jackson) & Brandon Cutler interfirieron a favor de Cole & ReDRagon.

Rampage 31 de diciembre 

 Darby Allin (con Sting) derrotaron a Anthony Bowens (con Max Caster).
 Allin cubrió a Bowens después de un «Coffin Drop».
 Durante de la lucha, Caster interfirió a favor de Bowens; mientras que Sting interfirió a favor de Aliin.
 Después de la lucha, The Acclaimed atacaron a Allin & Sting tras distracción de Andrade El Ídolo.
 TayJay (Tay Conti & Anna Jay) derrotaron a Penelope Ford & The Bunny en un Street Fight. 
 Jay forzó a The Bunny a rendirse con un «Queen Slayer» usando un alambre de espino.
 Cody Rhodes (con Arn Anderson) derrotó a Ethan Page (con Dan Lambert & Scorpio Sky) y retuvo el Campeonato TNT de AEW.
 Rhodes cubrió a Page después de un «Tiger Driver '98».
 Durante de la lucha, Lambert & Sky interfirieron a favor de Page, mientras que Anderson interfirió a favor de Rhodes.

Véase también 
 Anexo:Episodios especiales de AEW Dynamite

Referencias

Enlaces externos

Episodios especiales de la AEW
Lucha libre profesional en 2021
Impacto de la pandemia de COVID-19 en la televisión